Xorfa, paraula marroquina equivalent a xerif
 Chorfa (Bouira) comuna algeriana de la wilaya de Bouira
 Chorfa (Mascara) comuna algeriana de la wilaya de Mascara